Arsenal FC, een Engelse voetbalclub
 Arsenal WFC, de vrouwenafdeling van Arsenal FC
 Arsenal FC (Sarandí), een Argentijnse voetbalclub
 Arsenal Kiev, een Oekraïense voetbalclub
 FK Arsenal Toela, een Russische voetbalclub
 CA Arsenal de Llavallol, een voormalige Argentijnse voetbalclub
 Arsenal (automerk), een Hongaars automerk
 Arsenal (Belgische band), een Belgische muziekband
 Arsenal (vliegtuigmerk), een Frans vliegtuigmerk
 Berekum Arsenal, een Nigeriaanse voetbalclub
 FK Arsenal Tivat, een Montenegrijnse voetbalclub
 Arsenal (metrostation), een station van de metro van Londen
 Arsenal (metrostation Parijs), een spookstation van de metro van Parijs
 Arsenal (Toulon), een militaire haven bij de Franse stad Toulon

Zie ook
Arsenaal (doorverwijspagina)